Molekulska formula -{C6H18N4}- se može odnositi na:

 Trietilenetetramin
 Tris(2-aminoetil)amin